Натуральне число 2099
 2099 рік до нашої ери
 2099 рік нашої ери